Belojarszkij – település Oroszországban, Hanti- és Manysiföldön
Belojarszkij – település Oroszország Szaratovi területén
Belojarszkij – település Oroszország Szverdlovszki területén